АП, ап — аббревиатура. Может означать:

 Ассошиэйтед Пресс
 
 Автопилот
 Артиллерийский полк
 Аграрное предприятие (организационно-правовая форма)
 Арендное предприятие (организационно-правовая форма)
 Авторская песня
 Авторское право
 Административное право
 Административное правонарушение
 Абсурдопедия
 Арифметическая прогрессия
 Адресное пространство (информатика)
 Автомат с памятью (математическая модель)
 Антенный переключатель
 Антенный пост
 Абонентская плата

Ап — дух воды, один из пяти первоэлементов (стихий) в индийской мифологии.

Ап! (интернет-сленг) — поднятие темы вверх на форуме, «апание» (оставление такого, а также любого другого, сообщения).

См. также

Примечания